Riu Osun, riu de Nigèria
 Estat d'Osun, estat federat de Nigèria